European Open 1993 steht für:

 European Open-Lucerne 1993, Damen-Tennisturnier
 European Open 1993 (Snooker, 1992/93), Snookerturnier
 European Open 1993 (Snooker, 1993/94), Snookerturnier
 European Open 1993 (Golf), Golfturnier